Erode (stad); een stad in de Indiase staat Tamil Nadu
Erode (district); een district in de Indiase staat Tamil Nadu